A BK Skjold, teljes nevén Boldklubben Skjold egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1915-ben alapították, székhelye a főváros, Koppenhága. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Külső hivatkozások
Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
1915-ben alapított labdarúgócsapatok
Koppenhága sportélete
Dán női labdarúgócsapatok